Stati Uniti d'America
 Royalton – villaggio della Contea di Franklin, Illinois
 Royalton – township della Contea di Berrien, Michigan
 Royalton – città della Contea di Morrison, Minnesota
 Royalton – città della Contea di Niagara, New York
 Royalton – borough della Contea di Dauphin, Pennsylvania
 Royalton – città della Contea di Windsor, Vermont
 Royalton – città della Contea di Waupaca, Wisconsin